Rawdon kan syfta på följande platser:

 Rawdon, England, ort i West Yorkshire, Storbritannien
 Rawdon (ort), Québec, Kanada
 Rawdon (kommun), Québec, Kanada